Volle ist der Familienname folgender Personen:

 Angelika Volle (* 1949), deutsche Politikwissenschaftlerin und Publizistin
 Dag Krister Volle (1963–1998), schwedischer DJ, Remixer, Komponist und Musikproduzent, siehe Denniz PoP
 Frédéric Volle (* 1966), französischer Handballspieler
 Hans Volle (* 1939), deutscher Politiker (CDU)
 Hartmut Volle (* 1953), deutscher Schauspieler
 Hermann Volle (1917–1998), deutscher Publizist
 Mélanie Berger-Volle (* 1921), österreichisch-französische Schneiderin, Widerstandskämpferin gegen den Austrofaschismus und Nationalsozialismus, Zeitzeugin
 Michael Volle (* 1960), deutscher Opernsänger (Bariton)
 Walter Volle (1913–2002), deutscher Ruderer

Volle ist im Skatspiel die Bezeichnung für die Karten Ass und 10

Siehe auch:

 Vole
 Vollé
 Voll